Карл Андре:
 Андре, Карл (род. 1935) — американский художник, представитель минимализма.
 Андре, Карл (1880—1959) — немецкий геолог, палеонтолог, ректор Кёнигсбергского университета (1930—1931).
 Андре, Карл (1812—1893) — датский политик и математик.
 Андре, Карл (1808—1875) — германский географ, публицист и редактор.